Kalmasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kalmasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,42, long 29,27),  (0 ha)
4. Kalmasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (0 ha)
5. Kalmasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,44, long 27,35),  (0 ha)
6. Kalmasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,49, long 27,21),  (0 ha)
7. Kalmasaari (ö i Kajanaland, Kajana),  (1 ha)
8. Kalmasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,33, long 26,69),  (0 ha)
9. Kalmasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,12, long 28,31),  (0 ha)
10. Kalmasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (1 ha)
11. Kalmasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (0 ha)
13. Kalmasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,29, long 28,95),  (0 ha)
14. Kalmasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (0 ha)
15. Kalmasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,33, long 28,47),  (2 ha)
17. Kalmasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,83, long 27,82),  (0 ha)
18. Kalmasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,65, long 30,14),  (1 ha)
19. Kalmasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,70, long 28,01),  (0 ha)
20. Kalmasaari (ö i Naimakkajärvi, Enontekis), ö, Lappland, Tunturi-Lappi,  (0 ha)
21. Kalmasaari (ö i Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva),  (1 ha)
22. Kalmasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,23, long 27,60),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar